Лопуши́нский Ва́цлав Ива́нович  (; , Тыкоцин, Царство Польское, Российская империя — , Мурована-Гослина, Польская республика) — русский инженер путей сообщения польского происхождения, конструктор паровозов, создатель передовых для своего времени серий Э, Ш, Лп

Биография 
Родился в г. Тыкоцин Ломжинской губернии Царства Польского в семье судебного чиновника.После окончания Ломжинской классической гимназии в 1873 году, поступил в Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения.

В 1878 году окончил Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения, после чего работал в техническом отделе Главного общества железных дорог, затем перешёл на должность помощника начальника паровозного депо Пенза Моршанско-Сызранской железной дороги.

Был активным участником Совещательных Съездов инженеров тяги Российских железных дорог. С 1880 по 1883 годы работал в службе тяги Фастовской железной дороги. С 1883 по 1886 годы на Либаво-Роменской железной дороге.

Позже работал старшим инженером по надзору за изготовлением подвижного состава для строящейся Рязанско-Уральской железной дороги. На этой должности ознакомился с проектированием и производством паровозов на Брянском и Коломенском паровозостроительных заводах.

С 1895 года — заведующий техническим бюро службы тяги Владикавказской железной дороги, затем был назначен первым заместителем начальника службы тяги этой дороги.

Во время Гражданской войны в России вместе с отступающей армией А. И. Деникина эмигрировал за границу. С 1920 года жил в Польше. Работал в Министерстве путей сообщения Польской республики, в 1922 году назначен председателем комиссии по проектированию и постройке паровозов Министерства. Приглашался на работу на машиностроительный завод Цегельского в Хшануве.

Конструкторская деятельность 
С 1890 по 1915 год принимал участие в создании ряда серий товарных и пассажирских паровозов: ЧК (до 1912 года — К), ставшего прототипом знаменитой серии О, АД (до 1912 года — П), ДЖ (до 1912 года — БП), Ц (до 1912 года — М), Ш, послужившего прототипом для локомотива серии Щ. При участии М. Е. Правосудовича создал самый массовый в истории мирового паровозостроения паровоз серии Э.

В 1914 году им разработан проект мощного скоростного пассажирского паровоза, названного в его честь Л (после 1947 года — Лп). В 1923 году в Польше разработал проект паровоза Ty23, лучшего грузового паровоза польских железных дорог довоенного периода (построено 606 единиц). Впоследствии несколько локомотивов оказались в СССР после присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины в 1939 году.

Память 
 Паровоз Л — пассажирский паровоз типа 2-3-1, получивший обозначение серии в честь Лопушинского.

Примечания

Библиография

Литература

Ссылки 

 
 Inż. Wacław Marian Łopuszyński Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, 2012. (польск.)
 Bogdan Pokropiński, Polskie parowozy eksportowe, Warszawa, 1993, s. 49. (польск.)

Родившиеся в Тыкоцине
Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Железнодорожники Российской империи
Инженеры Польши
Железнодорожники Польши
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Конструкторы локомотивов
Выпускники Ломжинской гимназии
Локомотивостроители и конструкторы локомотивов
Инженеры путей сообщения